Dark Angel bezeichnet:
 Dark Angel (Band), Thrash-Metal-Band aus Los Angeles, CA
 Dark Angel, fünfbändige Mangaserie von Kia Asamiya
 Dark Angel (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie mit Jessica Alba
 Dark Angel (1988), US-amerikanischer Kriminalfilm von John Llewellyn Moxey
 Dark Angel (1990), US-amerikanischer Actionfilm von Craig R. Baxley
 Dark Angel, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Dark Angel – Tödliche Beichte aus dem Jahr 1996
 Dark Angel (2000), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von David Nutter

Siehe auch:
 Dark Angels
 The Dark Angel, Originaltitel des US-amerikanischen Films Der Weg im Dunkel aus dem Jahr 1935